Cette édition 2008 de la Supercoupe d'Algérie de football oppose la JS Kabylie, championne d'Algérie en titre, et la JSM Béjaia, vainqueur de la Coupe d'Algérie.

Les qualifiés 

Pour cette édition, les deux qualifiés sont les tenants des titres du championnat d'Algérie de l'édition 2008, la JS Kabylie, et de la Coupe d'Algérie de l'édition 2008.

Le champion d'Algérie 
 JS Kabylie.

Le vainqueur de la Coupe d'Algérie 
 JSM Béjaia.

La rencontre

Notes et références

Articles connexes 

 JS Kabylie.
 JSM Béjaia.
 Supercoupe d'Algérie.
 Championnat d'Algérie.
 Coupe d'Algérie.

Liens externes 

2008
Sport à Blida
Jeunesse sportive de Kabylie (football)
JSM Béjaïa
Football en Algérie en 2008
Sport en novembre 2008